Panzer ( панцирь, броня, танк) может означать:

Оружие

Танки 
 Panzerkampfwagen I (PzKpfw I) — германский лёгкий танк 1930-х годов.
 Panzerkampfwagen II — германский танк 1930-х годов.
 Panzerkampfwagen 38(t) — чехословацко-немецкий танк конца 1930-х годов.
 Panzerkampfwagen II Ausführung L «Luchs» — немецкий танк периода Второй мировой войны.
 Panzerkampfwagen III — немецкий танк времён Второй мировой войны.
 Panzerkampfwagen IV — немецкий танк периода Второй мировой войны.
 Panzerkampfwagen V Panther («Пантера») — немецкий танк периода Второй мировой войны.
 Panzerkampfwagen VI «Tiger» (Ausf H, Ausf E; «Тигр») — немецкий танк времён Второй мировой войны.
 Panzerkampfwagen VI Tiger (P) («Тигр Порше») — прототип немецкого танка времён Второй мировой войны.
 Panzerkampfwagen VI Ausf. B «Tiger II» («Тигр II») — немецкий танк времён Второй мировой войны.
 Panzerkampfwagen VII «Löwe» — проект немецкого сверхтяжёлого танка.
 Panzerkampfwagen VIII «Maus» — немецкий сверхтяжёлый танк.
 Panzer IX/X — немецкие рисунки якобы проекта танков, для дезинформации противников.
 Panzer 61 (Pz 61) — первый швейцарский серийный основной боевой танк (1961).
 Panzer 68 — швейцарский средний танк 1970-х годов.

Артиллерия 
 Panzerjäger I — немецкая противотанковая САУ.
 Panzerjäger 35R — немецкая противотанковая САУ.
 Jagdpanzer 38 («Hetzer») — противотанковая САУ на шасси танка PzKpfw 38(t).
 Jagdpanzer IV — противотанковая САУ на шасси танка PzKpfw IV.
 Panzerjäger V Jagdpanther («Ягдпантера») — противотанковая САУ на базе танка «Пантера» PzKpfw V Ausf.
 Panzerjäger Tiger (P) «Фердинанд» — немецкая противотанковая САУ.
 Panzerjäger Tiger «Ягдтигр» — немецкая противотанковая САУ.
 Panzerbeobachtungswagen Panther — германская машина передовых артиллерийских наблюдателей на шасси танка «Пантера».
 15cm Panzerwerfer 42 Auf.Sf — германская самоходная РСЗО периода Второй мировой войны.

Противотанковое оружие пехоты 
 Panzerfaust 44 — немецкий ручной противотанковый гранатомёт.
 Panzerfaust 3 — немецкий ручной противотанковый гранатомёт.
 Panzerfaust — немецкое противотанковое оружие (гранатомёт).
 Panzerschreck — немецкий ручной противотанковый гранатомёт.
 Panzerbüchse 38/39 — немецкое противотанковое ружьё.
 Panzerbüchse M.SS-41 — немецкое противотанковое ружьё.
 Panzerwurfmine — немецкая ручная противотанковая граната.

Игры 

 Panzer Elite — компьютерная игра жанра танковый симулятор (1999).
 Panzer Front — компьютерная игра жанра танковый симулятор (1999).
 Panzer General — компьютерная игра в жанре пошаговой стратегии (1994).
 Panzer Corps — компьютерная игра в жанре варгейм (2011).
 Panzar — российская онлайн игра.

Музыка 
 Panzer (Pänzer) (с 1981) — немецкая хэви-метал группа.
 Panzer AG (с 2004) — норвежская музыкальная группа.
 Panzerballett (с 2005) — немецкая группа в стилях метал, джаз, прогрессивный рок.
 Panzerchrist (с 1993) — датская группа в стиле блэк/дэт-метал.
 Panzerkampf и Panzer Batallion - песни шведской пауэр-метал группы Sabaton.
Panzerfaust — альбом «Darkthrone» 1995 года.

См. также 
 Панцер
 Panzeria — растения.
 Панцирь